Lena Andersson peut désigner :
 Lena Andersson (1970-), romancière, journaliste et critique littéraire suédoise ;
  (1955), chanteuse suédoise.